Okręty US Navy o nazwie USS "Gunston Hall":
 Pierwszy  był okrętem desantowym typu Ashland. Zwodowany w 1943, skreślony z listy w 1970. Sprzedany Argentynie.
 Drugi  jest okrętem desantowym typu Whidbey Island. Zwodowany w 1987 i nadal w służbie.

Gunston Hall